Jan zonder Genade kan zijn:
 Jan, graaf van Oostervant, die sneuvelde aan Franse zijde tijdens de Guldensporenslag, zoon van Jan II van Avesnes, graaf van Henegouwen
 Jan van Beieren, (Le Quesnoy, ca. 1374 - Den Haag, 6 januari 1425), bijgenaamd Jan zonder Genade, hertog van Beieren-Straubing, prins-bisschop van Luik en graaf van Holland.